Pecos - pleme Towa Indijanaca
Pecos (rijeka) - rijeka pored grada Santa Fe, Novi Meksiko
Pecos, Teksas
Pecos, Novi Meksiko
Pecos, okrug (Teksas)
Pecos League, liga profesionalnih bejzbolskih klubova
Pecos (nacionalni povijesni park)
USS Pecos
USNS Pecos (T-AO-197)
USS Pecos (AO-65)
Pecos (nacionalna šuma)